Elliot Mysz i Nietykalni (ang. The Untouchables of Elliot Mouse, 1997) – hiszpańsko-luksemburski serial animowany dawniej emitowany w Polsce na kanale RTL7. W 1998 roku powstał film Nietykalni kontra Al Kicione.

Bohaterowie 
 Elliot Mysz
 Gordon
 Wilson
 Jack
 Al Kicione

Fabuła 
Miastem Sera rządzi bezwzględny Al Kicione, którego gang opanował handel serem, skorumpował policję i wymiar sprawiedliwości. Do walki z gangsterami Biuro Spraw Mysich przydziela swoich najlepszych agentów: Eliota Mysz, Gordona i Wilsona. Z pomocą byłego gliny Jacka, bohaterowie stawiają czoła gangowi Ala. Ponieważ są nieprzekupni, odważni i mają po swej stronie prawo, szybko zyskują przydomek Nietykalnych.

Spis odcinków 

Hiszpańskie telewizyjne seriale animowane
Seriale telewizyjne emitowane od 1997